|-
| 167601 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167602 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167603 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167604 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167605 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167606 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167607 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167608 - ||  || 10 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167609 - ||  || 1 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167610 - ||  || 11 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 167611 - ||  || 10 februarie 2004 || Nogales || 
|-
| 167612 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167613 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167614 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167615 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167616 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167617 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167618 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167619 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167620 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167621 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167622 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167623 - ||  || 3 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 167624 - ||  || 14 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167625 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167626 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167627 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167628 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167629 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167630 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167631 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167632 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167633 - ||  || 14 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167634 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167635 - ||  || 13 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167636 - ||  || 13 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167637 - ||  || 13 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167638 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167639 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167640 - || 2004 DU || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167641 - ||  || 16 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167642 - ||  || 18 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 167643 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167644 - ||  || 16 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167645 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167646 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167647 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167648 - ||  || 18 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 167649 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167650 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167651 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167652 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167653 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167654 - ||  || 10 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167655 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167656 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167657 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167658 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167659 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167660 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167661 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167662 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167663 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167664 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167665 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167666 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167667 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167668 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167669 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167670 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167671 - ||  || 19 martie 2004 || Siding Spring || Siding Spring
|-
| 167672 - ||  || 24 martie 2004 ||  || 
|-
| 167673 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167674 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167675 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167676 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167677 - ||  || 28 martie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 167678 - ||  || 9 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167679 - ||  || 10 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167680 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167681 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167682 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167683 - ||  || 22 aprilie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 167684 - ||  || 23 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 167685 - || 2004 JQ || 9 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167686 - ||  || 14 mai 2004 ||  || 
|-
| 167687 - || 2004 LX || 9 iunie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167688 - ||  || 9 iunie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 167689 - || 2004 OL || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167690 - ||  || 10 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167691 - ||  || 20 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 167692 - ||  || 25 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167693 - ||  || 25 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167694 - ||  || 20 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167695 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167696 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167697 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167698 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167699 - ||  || 22 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167700 - ||  || 16 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-